VIII Международные игры глухих прошли в итальянском городе Милан. Игры проводились с 25 по 30 августа 1957 года, участие в них приняли 635 спортсменов из 25 стран.

Виды спорта 
Программа VIII Международных игр глухих включала 11 спортивных дисциплин (8 из которых индивидуальные, 3 — командные).

Индивидуальные

Командные

Страны-участницы 
В VIII Международных игр глухих приняли участие спортсмены из 25 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих
 VIII Международные игры глухих на Deaflympics.com

Летние Сурдлимпийские игры
Международные спортивные соревнования в Милане
Спорт в Италии в 1957 году
Август 1957 года